Melodi Grand Prix 2010 kan avse:

Dansk Melodi Grand Prix 2010.
Norsk Melodi Grand Prix 2010.

Se även
Eurovision Song Contest 2010.